Шпанија је до сада учествовала 61 пут од 1961. године и ниједном од тад нису прескочили бар једно такмичење. Победили су 1968. и 1969. године.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Шпанија